Chiquititas puede hacer referencia a:

 Chiquititas (1995-2001), telenovela argentina.
Chiquititas 96 (1996), segunda temporada.
Chiquititas 99 (1999-2000), quinta temporada.
 Chiquititas (1998), telenovela mexicana adaptación de la anterior.
 Chiquititas (1997-2001), telenovela brasileña (primera versión) adaptación de la primera.
 Chiquititas; la historia (2001), serie especial 
 Chiquititas, rincón de luz (2001), película argentina.

 Chiquititas sin fin (2006), telenovela argentina adaptación de la primera.
Chiquititas (2013-2015), telenovela brasileña (segunda versión) adaptación de la primera.